Юрий Андреевич Исаков:
 Исаков, Юрий Андреевич (1912—1988) — советский орнитолог и биогеограф.
 Исаков, Юрий Андреевич (род. 1933) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1975).